Die Woodpecker Welsh Professional Championship 1981 war ein professionelles Snooker-Einladungsturnier der Saison 1980/81 zur Ermittlung des walisischen Profimeisters. Das Turnier wurde vom 5. bis zum 8. Februar 1981 im Ebbw Vale Leisure Centre im walisischen Ebbw Vale ausgetragen. Sieger wurde Ray Reardon, der mit einem 9:6-Sieg über Cliff Wilson zum zweiten Mal das Turnier gewann und zugleich mit einem 102er-Break das einzige Century Break des Turnieres spielte.

Preisgeld 
Wie auch schon im Vorjahr wurde das Turnier von der H.-P.-Bulmer-Marke Woodpecker gesponsert. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich das Preisgeld um 1.750 Pfund Sterling auf 6.750 £, wovon etwa die Hälfte auf den Sieger entfiel.

Turnierverlauf 
Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich durch die Erstteilnahme von Roy Andrewartha die Teilnehmerzahl auf fünf, wodurch eine vor dem Halbfinale geschaltete erste Runde nötig war, welche eine Partie zwischen Cliff Wilson und Roy Andrewartha im Modus Best of 11 Frames umfasste. Der Sieger der Partie spielte schließlich im Halbfinale mit den drei übrigen Teilnehmern im K.-o.-System um den Turniersieger, wobei die übrigen Partien im Modus Best of 17 Frames gespielt wurden.

Finale 
Für den sechsfachen Weltmeister Ray Reardon war es im dritten Anlauf die dritte Finalteilnahme; 1977 hatte er gewonnen, im Vorjahr jedoch verloren. Im Finale traf er auf seinen alten Jugendfreund Cliff Wilson, der ebenfalls aus Tredegar stammte, jedoch trotz seines Talentes erst zur Saison 1979/80 Profispieler geworden war. Reardon ging anfangs mit 2:0 in Führung, jedoch drehte Wilson das Match zum 2:3 und ging nach einem Ausgleich seitens Reardon mit 3:5 in Führung. Anschließend gelang es Reardon, erneut auszugleichen, jedoch gewann Wilson wieder den nächsten Frame, ehe Reardon zum 6:6 ausglich. Im Folgenden gelang es diesem, die drei benötigten Frames zum Titelgewinn in Folge zu gewinnen und somit zum zweiten die walisische Profimeisterschaft zu gewinnen.

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 1981
Billardturnier in Ebbw Vale
1981